Кожухов може бити:

 Кожухов, град у Пољској
 Кожухов (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република